Infopost bezeichnet:
 eine ehemalige Versandart der Deutschen Post AG, siehe Mailing#Regelungen der Deutschen Post AG
 eine Rekrutierungszeitschrift der deutschen Bundeswehr, siehe Infopost (Bundeswehr)
 darüber hinaus den Titel einiger weiterer Zeitschriften